Flowers for Rhino () — рассказ Питера Миллигана и Дункана Фегредо, опубликованный Marvel Comics в 2001 году. Сюжет рассказывает о Человеке-пауке и Носороге и появился в выпусках Spider-Man's Tangled Web #5—6. В его основу лёг научно-фантастический рассказ Дэниэла Киза «Цветы для Элджернона».

Сюжет 
Носорог, один из основных противников Человека-паука, переживает кризис среднего возраста, после попытки спасти Стеллу, дочь босса мафии, который говорит ему, что нанял его телохранителем потому, что он слишком глуп, чтобы представлять какую-либо угрозу как его бизнесу, так и его дочери, и способен только демонстрировать свои мускулы. Носорог встречается с врачами, которые до этого создали его последний костюм, и они делают ему операцию на мозге, которая превращает его в супер-гения.

Он начинает эффективно использовать свой интеллект, демонстрируя его в бою с Человеком-пауком, которого он легко побеждает, а затем убегает вместе со Стеллой с намерениями создать новую преступную организацию вместе с такими преступниками как Безумный Мыслитель, которого ему удается вытащить из тюрьмы. Через некоторое время, он пишет роман, и даже переписывает Гамлета, а также ему удаётся добиться судебного запрета на приближение к нему Человека-паука и, тем самым, предотвращая его нападения. Но выясняется, что у гениального интеллекта есть «побочные эффекты» — Носорог становится настолько умным, что это мешает ему наслаждаться жизнью. Он разочаровывается в Стелле, которую считает слишком глупой для общения с ним. Он едва не совершает суицид, но ему удается найти способ вернуть прошлого себя. Он снова возвращается к своей слегка глуповатой наружности, чувствует себя счастливым, и, от радости, крушит стены.

Отзывы 
Рэнди Лэндер из fourthrail.com положительно оценил рассказ, сравнив его с классическим рассказом «Цветы для Элджернона» — «смесь юмора и интеллекта». Также, он похвалил художественную работу Фегредо, но неоднозначно отозвался о работе Стива Буччеллато, которая, по его мнению, слишком отвлекает от истории.

Коллекционные издания 
Рассказ был включён в два коллекционных издания Marvel:

Примечания

Ссылки 
 
 

Комиксы 2001 года
Сюжетные линии в комиксах о Человеке-пауке